Бурґос (іт., ісп., Burgos) — назва кількох міст та поширене прізвище.
 Бургос — місто в Іспанії, столиця провінції Бургос.
 Бургос — провінція в Іспанії.
 Бургос (провінція Сассарі) — містечко в Італії.